Formel E 2018-19 var 2018-19-sæsonen af mesterskabet i Formel E. Det var 5. gang, at mesterskaberne blev afholdt. Der var elve deltagende hold og fireogtyve kørere. Sæsonen begyndte den 15. december 2018 på Riyadh Street Circuit i Riyadh og sluttede den 14. juli 2019 på Brooklyn Street Circuit i New York City.

Franske Jean-Éric Vergne forsvarede sit mesterskab, da han blev den første kører nogensinde til at vinde to Formel E mesterskab, da han vandt for anden sæson i streg. Holdmesterskabet gik til DS Techeetah, som vandt deres første holdmesterskab i Formel E.

Sæsonkalender

Hold og kørere

Resultater

ePrix

Kørermesterskabet

Holdmesterskabet

Kilder

Eksterne henvisninger 

2018-19